Hugo Blanco (1934) – politico peruviano
Hugo Blanco (1937) – attore argentino
Hugo Blanco (1940-2015) – musicista venezuelano